Bail-out, auch Bailout oder Bail out (englisch für Notverkauf, Rettungsaktion) steht für:

 Bailout, die Schuldenübernahme und Tilgung durch Dritte, siehe Rettungsaktion (Wirtschaft) 
 Bail-out (Internet), Messgröße des Web Publishing

Siehe auch:
 Nichtbeistands-Klausel, auch „No-Bailout-Klausel“ genannt